Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon — турнир среди мужчин, проходящий с 2017 года.
 Открытый чемпионат Лиона по теннису среди женщин — турнир среди женщин, проходящий с 2020 года.
 Теннисный гран-при Лиона — турнир среди мужчин, проводившийся с 1987 по 2009 год в Лионе, а с 2010 года переехавший в Монпелье.